Cheese (englisch für „Käse“) steht für:

 Cheese (Album) des belgischen Musikers Stromae (2010)
 Cheese (Droge), Freizeitdroge auf Heroin-Basis (ab 2005)
 Cheese (Software) zur Nutzung von Webcams

 Richard Cheese (* 1965), US-amerikanischer Sänger

Siehe auch:

 Cheeese (Sendereihe von Nickelodeon)
 Cheesy (Begriffsklärung)